Вейк-ан-Зеє 2003 (також «Корус-турнір» ()) — 65-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 11 по 28 січня 2003 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перемогу на турнірі виборов Вішванатан Ананд.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2003 року 

 Категорія: 19.

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2003
2003 у шахах
Січень 2003